Limoni – agrumi
 Limoni – azienda di cosmetici e profumi italiana
 I limoni – poesia di Eugenio Montale del 1925
 Dino Limoni – politico italiano

Pagine correlate 
Limone (disambigua)